Ciència i tecnologia:
 Circuit imprès (en anglès: printed circuit board, PCB) 
 Bifenil policlorat, compostos orgànics 
 Bloc de control de procés, informàtica, estructura de dades 
 Entitats:
 Partit Comunista Britànic
 Partit Comunista de Birmània
 Partit Comunista de Bèlgica